Daisy Town (Lucky Luke), een stripalbum uit de reeks Lucky Luke
 Lucky Luke (film uit 1971), ook bekend als Daisy Town, een animatiefilm uit 1971
 Daisytown, een plaats in de Verenigde Staten